Oberliga 2002/03 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2002/03
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2002/03
 Fußball-Oberliga Hessen 2002/03
 Fußball-Oberliga Nord 2002/03
 Fußball-Oberliga Nordost 2002/03
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2002/03
 Fußball-Oberliga Südwest 2002/03
 Fußball-Oberliga Westfalen 2002/03 
 Eishockey-Oberliga 2002/03
 Handball-Oberliga Sachsen 2002/03